Robert VII. ist der Name folgender Personen:

Robert VII. (Béthune) († 1248), französischer Adliger, Herr von Béthune, Richebourg und Dendermonde
Robert VII. (Auvergne) (~1282–1325), Graf von Auvergne und Boulogne
Robert VII. de Wavrin († 1415), französischer Adliger